Мака́ровская — деревня в Харовском районе Вологодской области России.

Входит в состав Слободского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Слободской сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 54 км, до центра муниципального образования Арзубихи — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Арзубиха, Перекс, Полутиха.

По переписи 2002 года население — 18 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района